Andreas Kunze ist der Name folgender Personen:

* Andreas Kunze (Schauspieler) (1952–2010), deutscher Schauspieler
 Andreas Kunze (Moderator) (* 1978), deutscher Moderator
 Andreas Kunze (Unternehmer) (* 1991), deutscher Unternehmer